BMW M6, een personenauto
 M6 Artillerietrekker, een artillerietrekker van Amerikaanse makelij uit de Tweede Wereldoorlog
 M6 (spoorwegrijtuig), spoorwegrijtuig van de NMBS
 Vlindercluster, Messier 6 of M6, een object aan de sterrenhemel
 M6, een maat metrisch schroefdraad
 een toekomstig metrotype van de Amsterdamse metro; zie Metromaterieel M5
 M6 (televisiezender)
 M6 (computerspel)
 M6 (DJ)
 Een verkeersweg:
 M6 (Azerbeidzjan)
 M-6 (Bosnië en Herzegovina)
 M6 (Denemarken), zie Motorring 4
 M6 (Groot-Brittannië)
 M6 (Hongarije)
 M6 (Ierland)
 M-6 (Montenegro)
 M06 (Oekraïne)
 M6 (Wit-Rusland)
 Een voormalige verkeersweg:
 M6 (Joegoslavië)
 M-6; zie A4 (Noord-Macedonië)
 de oude naam van de R-22 (Rusland)